

Objets 
 Goni est un terme réunionnais désignant la toile de jute ou un sac qui en est fait ;

Patronymes 
 Goni est le surnom donné à Gonzalo Sánchez de Lozada, l'ex-président de la Bolivie ;
 Antigóni Góni (née en 1970), guitariste grecque ;
 Iker Muniain Goñi, jeune joueur de l'Athletic Bilbao ;
 Raúl Goni (né en 1988), joueur espagnol de football ;
 Uki Goñi (né en 1953), journaliste argentin.

Toponymes 
 Goni, un village du département et la commune rurale de Dokuy dans la province de la Kossi et la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso ;
 Goni, un village du département et la commune rurale de Gassan dans la province du Nayala et la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso ;
 Goni, une commune italienne de la province du Sud-Sardaigne.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme